Ibn al-Khattab – rivoluzionario fondamentalista saudita
 ʿOmar ibn al-Khaṭṭāb – secondo califfo islamico dopo Abū Bakr
 Tareq Khattab – calciatore giordano